

Морнінгсайд — місто, штат Меріленд
 Морнінгсайд — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Морнінгсайд — переписна місцевість, штат Південна Дакота